Partridge Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Partridge Island (ö i Australien), Tasmanien,

Kanada 

 Partridge Island, Nova Scotia, ö, 
 Partridge Island, New Brunswick, ö, 
 Partridge Island, Ontario, ö, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar